Britain's & Ireland's Next Top Model, Ciclo 7 es el séptimo ciclo de Britain's and Ireland's Next Top Model y el séptimo ciclo emitido por LIVING TV. Comenzando con este nuevo ciclo, el nombre ha cambiado de 'Britain's Next Top Model' a 'Britain's & Ireland's Next Top Model', ya que por primera vez serán incluidas concursantes provenientes de Irlanda. Este ciclo cuenta nuevamente con la presencia de la top model y productora de modas Elle Macpherson, acompaña del diseñador Jullien McDonald, la estilista Grace Woodward, y el reconocido modelo Charley Speed.

Este ciclo, la ganadora recibirá un contrato con la Agencia de modelaje Models 1, un editorial de 6 páginas, incluyendo la portada de la revista de moda Company,  £100,000 por un contrato con la empresa de cosméticos Revlon, un viaje al Sandals Resort en Jamaica, una campaña publicitaria de gran importancia internacional con la marca Miss Selfridge para la cual han participado grandes modelos como Naomi Campbell y Kate Moss, y por último un Peugeot RCZ.

Producción 
LIVING ha promocionado el show con el eslogan "La cacería comenzó" ("The Hunt is On"). Este año, el show ha adoptado algunos cambios en su formato con la intención de conocer aún más a las aspirantes, y sus personalidades, similar a The X Factor, motivo por el cual en los primeros 3 episodios se vio el proceso de audiciones llevado a cabo por los jueces. En el episodio 4 las semifinalistas fueron puestas a prueba para llegar al número de 13 finalistas, y ya en el episodio 5 comenzó la verdadera competencia.

Jueces 
Este ciclo mantuvo su panel de jueces: Macpherson ocupa el lugar de presentadora y además productora ejecutiva, acompañada por: el diseñador de moda Julien MacDonald, la editora de moda de la Revista Vogue Grace Woodward, y el modelo Charley Speed.

Concursantes 
Este ciclo tuvo un "campamento" de modelos, similar a los ciclos anteriores. Todas las modelos elegidas en las audiciones, tuvieron la oportunidad de acceder a dicho "campamento". Luego de una nueva eliminación en las semifinales, las finalistas finalmente tuvieron la oportunidad de ingresar a la mansión Top Model en Londres.

Destino Internacional 
A diferencia del Ciclo anterior, este Ciclo solo tendrá un destino internacional, y será Miami, Florida, en Estados Unidos.

Guía de Episodios

Episodio 1 
Fecha de emisión: 4 de julio de 2011

Elle Macpherson y los jueces continuaron el recorrido de las audiciones por las ciudades de Glasgow y Cardiff.

Episodio 2 
Fecha de emisión: 11 de julio de 2011

Elle Macpherson y los jueces comenzaron el recorrido de las audiciones por las ciudades de Cardiff y Birmingham.

Episodio 3 
Fecha de emisión: 18 de julio de 2011

Elle Macpherson y los jueces realizaron la última parada en el proceso de audiciones, en las ciudades de Mánchester y Dublín.

Episodio 4 
Fecha de emisión: 25 de julio de 2011

Elle Macpherson y los jueces dieron la bienvenida a las modelos- cuales entraron al campamento " top model" , y se enfrentaron para ser elegidas como una de los últimas 12 concursantes. Al llegar al campo, todas las noventa chicas participaron en una rápida sesión de fotos, y sesenta y ocho semifinalistas no pudieron progresar, dejando a veintidós modelos con la esperanza de convertirse en una de las finalistas. Las chicas restantes, fueron emparejadas en grupos para una sesión de fotos en blanco y negro en una cabina de plexiglás. Algunas de ellas se destacaron claramente, como Imogen, Hannah, Jade, y Stacey. Un grupo de chicas no logró impresionar a los jueces, mientras que otras causaron una mezcla de emociones durante la deliberación- Las más notables fueron Amy y Joanne. Brenda (una de las veintidós finalistas) dejó una buena impresión en los jueces, pero al final no pudo seguir adelante en la competición porque no tenía pasaporte.
Elle le dio las noticia a todas las chicas, ya que fueron llamadas individualmente a reunirse con ella, con el fin de saber si habían sido sometidas como una de las últimas doce concursantes. Al final, solo el duodécimo lugar quedaba disponible para Imogen y Ufuoma, pero Elle reveló que las dos chicas habían avanzado a la siguiente ronda de la competencia, lo cual llevó el número total de finalistas para el séptimo ciclo de Britain's & Ireland's Next Top Model a trece concursantes.

Episodio 5 
Fecha de emisión: 1 de agosto de 2011

Las trece concursantes se mudaron a su mansión de "top model". Ufuoma se desanimó al ver que, como ella era un complemento inesperado para el elenco, no tenía una cama, sino más bien un colchón inflable. Los desacuerdos empezaron, sin embargo, cuando a Kimberleigh, y Juste se les preguntó cual de las chicas creían que sería eliminada la primera semana, o tenía el menos potencial como modelo. Tanya estaba molesta, después de que las chicas afirmaron que ella tenía el menos potencial, y se le sugirió que ella sería la primera concursante eliminada. 
Las chicas tuvieron un reto de pasarela, que fue supervisado por la supermodelo Janice Dickinson. Debido a su miedo a las alturas, Tanya estaba preocupada por caminar, pero cuando le tocó su turno a caminar en la pasarela, Janice le dijo que ella había sido la mejor chica del día. Kimberleigh fue criticada como la peor, y Jessica se frustró bastante después de que Janice le dijo que debía bajar de peso si deseaba ser una modelo. Janice reveló que Tanya era la ganadora del desafío, y Anastasija se molestó cuando Tanya no la eligió para compartir el premio, ya que se habían convertido en amigas mientras que estaban en la casa. Con el fin de compensar por ello, Tanya le compró una pulsera de diamantes a Anastasija, como una disculpa por no haberla elegido. Las modelos tuvieron un photo- shoot temático de una fiesta de te. 
Al juzgar, el panel estuvo acompañado por la cantante, superestrella, y modelo, Sophie Ellis-Bextor. Holly, Stacey, Tanya, y Juste (aunque a los jueces no les gustaba su actitud) destacaron, mientras Charley dijo que Amy había tenido "suerte" con su fotografía. Los jueces consideraron que el desempeño de Anastasija dejaba mucho que desear, y terminó en el bottom three con Kimberleigh y Joanne, quienes habían sido las peores durante la sesión fotográfica. Después de que el jurado delibero, se decidió que Kimberleigh y Joanne habían sido superadas por sus competidoras- y las dos fueron enviadas a casa.

 Primer llamado : Holly Higgins
 Bottom Three : Anastasija Bogatirjova, Joanne Northey, y Kimberleigh Spreadbury
 Eliminadas:  Joanne Northey, y Kimberleigh Spreadbury
 Fotógrafo de esta semana : Clive Arrowsmith
 Invitados especiales : Janice Dickinson , Sophie Ellis-Bextor

Episodio 6 

Fecha de emisión: 8 de agosto de 2011 

Las chicas recibieron sus cambios de imagen, y sentimientos de emoción,y decepción surgieron. Juste empezó a llorar, cuando se le fue revelado que la mayor parte de su cabello sería cortado. Amy dijo que a ella no le gustaba su cambio de imagen, lo cual disgustó mucho a los jueces.

Después de los cambios de imagen, las participantes posaron desnudas para la sesión de fotos, donde Jessica destacó después de su mal desempeño en la semana anterior de la competencia. El tatuaje de Jade se convirtió en un problema, y Ufuoma fue criticada porque parecía estar "un poco incómoda" durante la sesión de fotos.

En el panel, George Lamb se unió a los jueces para la deliberación. 

Jessica y Tanya recibieron una respuesta positiva por su desempeño en el rodaje, mientras que un puñado de las concursantes recibieron críticas mixtas por sus fotografías. La figura extremadamente esbelta de Stacey y su personalidad tímida no lograban convencer a los jueces, mientras que la fotografía mediocre de Ufuoma fue suficiente para defraudar a los jueces en el panel, y ambas concursantes quedaron en peligro de eliminación. Después de la deliberación, los jueces decidieron que el potencial de Stacey como modelo era suficiente para salvarla, y Ufuoma fue eliminada.

  Primer llamado : Jessica Abide
  Bottom two : Stacey Haskins & Ufuoma Itoje
 Eliminada : Ufuoma Itoje
 Fotógrafo de esta semana :
 Invitados especiales : George Lamb

Episodio 7 
Fecha de emisión: 15 de agosto de 2011 

Después de la eliminación Ufuoma en el episodio anterior, Elle se reunió con las chicas que permanecían en la sala de espera y reveló que todas ellas serían enviadas a Dublín para la sesión fotográfica. 

A su llegada a Irlanda, las chicas fueron llevadas a un centro de cetrería, donde Yvonne Keating anunció que las modelos tendrían que posar con los halcones. Algunas chicas luchaban por el control de las aves, especialmente Juste, mientras que Hannah y Holly no lograron sorprender al fotógrafo. Imogen fue capaz de impresionar, a pesar de que el ave seguía volando. Jade y Stacey destacaron lo más durante la sesión fotográfica. Cuando fue el turno de Tanya, Juste y Anastasija comenzaron a discutir la falta de sinceridad de Tanya, y ambas creían que no iba a hacer bien en el panel. 

En el panel de jueces, Jasmine Guinness fue juez invitada de la semana. 
Stacey emocionó a los jueces con su fot estelar, al igual que Jade y Imogen. La Fotografía Anastasija recibió buenos commentarios, pero se le dijo que su indiferencia podría ser interpretada como aburrimiento. 

Durante la eliminación Amy una vez más dejó a los jueces muy decepcionados, y a pesar de casi haber estado en el bottom two durante la última eliminación de la competencia, a Hannah se le pidió que abandonara la competición, demostrando así que nadie estaba a salvo de ser eliminada.
 
  Primer llamado : Jade Thompson
  Bottom two : Amy Woodman & Hannah Devane
 Eliminada : Hannah Devane
 Fotógrafo de esta semana : Barry McCall
 Invitados especiales : Jasmine Guinness, Alek Wek, Yvonne Keating, Julian Miachon, Yasmin Yusuf

Episodio 8 
Fecha de emisión: 22 de agosto de 2011 

Las modelos fueron en entrevistas con una banda popular, pero para Amy, los errores seguían llegando.

Después las chicas participaron en un hermoso photo-shoot temático de bailarinas, y cuando llegó el momento de la eliminación, el diseñador Henry Holland se unió a los jueces en el panel. 

Llegó la hora de levantarse y sorprender o convertirse en una víctima de la pasarela.

Amy quedó en peligro de eliminación por la segunda vez en la competencia, mientras que Holly y Jade estaban en riesgo de eliminación por la primera vez.

Amy y Holly lucharon por una última vez; ya que las dos fueron eliminadas.

  Primer llamado : Anastasija Bogatirjova
  Bottom three : Jade Thompson, Amy Woodman & Holly Higgins
 Eliminadas : Amy Woodman & Holly Higgins
 Fotógrafa de esta semana : Charlotte Macmillan
 Invitados especiales : The Wanted, Henry Holland

Episode 9 
Fecha de emisión: 29 de agosto de 2011 

 Primer llamado :  Jade Thompson
 Bottom Three :   Imogen Leaver, Tanya Mihalovic & Stacey Haskins
 Eliminadas :  Tanya Mihalovic & Stacey Haskins
 Fotógrafo de esta semana :  Nicky Johnston
 Invitados especiales :  Katie Price, Lauren Westwood, Rachel Wicks

Episode 10 
Fecha de emisión: 5 de septiembre, 2011 

 Eliminadas :  N/A
 Fotógrafo de esta semana :  Seb Winter (Revlon), Rony Shram (Miami)
 Invitados especiales :  Olivia Palermo, Carly O'Connor, Paul Percival, Victoria White

Episode 11 
Fecha de emisión: 12 de septiembre, 2011 

 Primer llamado :  Justė Juozapaitytė
 Bottom Two :   Jessica Abide & Anastasija Bogatirjova
 Eliminadas :  Jessica Abide
 Fotógrafo de esta semana :  
 Invitados especiales :

Concursantes

Sumario

Orden de llamados 

 La concursante ganó la competencia
 La concursante volvió a entrar a la competencia
 La concursante no participó de una de las sesiones fotográficas
 La concursante ganó el reto semanal
 La concursante fue eliminada
 La concursante fue sumada al número inicial de concursantes (12)

 Los episodios 1, 2, 3 y 4, fueron episodioes de audiciones
 En los episodios 5, 8, 8 y 12, hubo doble eliminación
 En el episodio 4, las modelos se reunieron individualmente con Elle para descubrir si habían logrado entrar a la competencia oficial. Los jueces, inicialmente tuvieron que elegir doce finalistas, pero finalmente aumentaron el número a trece, permitiendo que Ufuoma ingresara.
En el episodio 10, no hubo modelos eliminadas debido al desconocimientos del futuro de Anastasija, luego de que esta no pudiera tomar el vuelo a Miami por problemas en su Visa. Por tal motivo, las cuatro participantes en Miami fueron informadas que ninguna sería eliminada, aunque aún se desconocía que sucedería con Anastasija.
 En el episodio 11, Anastasija reingresó a la competencia, uniéndose a las demás para el photoshoot.
 En el episodio 12, el orden de llamados fue al azar y no por el desempeño de cada modelo. Elle reveló que las dos finalistas eran Juste y Jade, eliminando a Imogen y Anastasija.

Guía de Photo Shoots 
 Episodio 4 Photoshoot: B/N Relojes Sekonda en Parejas
 Episodio 5 Photoshoot: Reunión de Té en Grupos
 Episodio 6 Photoshoot: Desnudas para productos de belleza All For Eve
 Episodio 7 Photoshoot: Posando con aves salvajes en un centro de Cetrería
 Episodio 8 Photoshoot: Ballerinas
 Episodio 9 Photoshoots: Bajo el Agua/B/N llorando
 Episodio 10 Photoshoots: Cosméticos Revlon/Con Charley Speed para Revista Company
 Episodio 11 Photoshoot: Novias en Everglades
 Episodio 12 Photoshoot: En trajes de baño

Referencias 

{| class="wikitable"
|-
 Official Britain & Ireland's Next top Model website 

|-
   First look at the seventh cycle of BNTM

Series Top Model